Ugalde est un nom d'origine basque qui signifie « rive » ou « berge ». Composé de ur (eau) + alde (côté, bord).

Patronyme 

 Ana Bárbara (née Altagracia Ugalde Mota en 1971), chanteur-compositeur-interprète mexicaine ;
 Antonio Ugalde (1976-), joueur de handball espagnol qui a participé aux Jeux olympiques d'été de 2000, frère de Cristian Ugalde ;
 Cristian Ugalde (1987-), joueur de handball espagnol, frère d'Antonio Ugalde ;
 Delphine Ugalde (1829-1910), soprano, pianiste et compositrice française, professeure de musique. Elle est la mère de Marguerite Ugalde ;
 Jeanne Ugalde (1888-1956), une chanteuse, actrice de théâtre et de cinéma français. Elle est la petite-fille de Delphine Ugalde et la fille de Marguerite Ugalde ;
 Juan de Ugalde (1729-1816), général commandant du Texas, l'État de Coahuila, Nuevo León, et Nuevo Santander ;
 Luis Carlos Ugalde (1966-), chercheur mexicain qui a servi comme président de l'Institut électoral fédéral 2003-2007
 Marguerite Ugalde (1862-1940), mezzo-soprano française. Elle est la fille de Delphine Ugalde et mère de Jeanne Ugalde ;
 Unax Ugalde (1978-), acteur basque espagnol.

Toponyme 

 Ugalde est un quartier appartenant à la municipalité d'Okondo dans la province d'Alava, situé dans la Communauté autonome basque en Espagne.
 Ugalde est un quartier appartenant à la municipalité de Larrabetzu dans la province de Biscaye ;
 Le stade Carlos Ugalde Álvarez est un stade multifonction situé à Ciudad Quesada au Costa Rica .

Patronyme basque
Toponymie basque